Павел Иванович Доро́нин (30 июня (13 июля) 1909, с. Барлук Иркутской губернии (ныне Куйтунского района, Иркутской области Российской Федерации) — 16 июля 1976, Кишинёв) — советский партийный и государственный деятель. Генерал-майор (1942).

Биография 
Родился в семье рабочего в с. Барлук Иркутской губернии. В четырнадцать лет вступил в комсомол, после чего работал в агитпропе райкома ВЛКСМ в селе Куйтун Тулуновского уезда Иркутской губернии.

После окончания в 1929 1-го Сибирского политехнического техникума в Томске, работал в системе потребительской кооперации в Сибири.

В 1930—1932 — служил чекистом в Томском горотделе ОГПУ. В 1932 переведен в Ленинград, где до 1936 работал начальником Спецотдела Ленинградского электромеханического техникума, затем преподавал в Ленинградском индустриальном институте.

В 1936—1938 учился в Институте Красной профессуры. С мая 1938 — на партийной работе в ЦК ВКП(б).

С 1938 по конец 1948 — 1-й секретарь Курского областного и городского (с 1940) комитетов ВКП(б).

Участник Великой Отечественной войны. С августа по ноябрь 1941 руководил Курским городским комитетом обороны и партизанским движением на территории области.

В 1941—1942 — член Военного Совета Брянского фронта. Затем до начала 1943 — начальник Политического управления Сталинградского фронта второго формирования, генерал-майор (6 декабря 1942), позже в 1943 назначен начальником Политуправления Южного фронта второго формирования.

После освобождения Курска возвратился к своей прежней должности и занимался организацией работ по восстановлению народного хозяйства города и области. В ноябре 1948 был направлен на курсы переподготовки при ЦК ВКП(б), после окончания которых занимал ведущие должности в разных областях и республиках СССР.

В 1950—1953 — работал в центральном аппарате ЦК ВКП(б)-КПСС.

С 18 сентября 1953 по 16 февраля 1954 — председатель Исполнительного комитета Смоленского областного Совета.

С начала 1954 до 11 февраля 1961 — 1-й секретарь Смоленского областного комитета КПСС.

С 1961 — на пенсии.

В 1939—1952 был кандидатом в члены ЦК ВКП(б). В 1956—1961 — член ЦК КПСС.

Избирался делегатом XVIII съезда ВКП(б), XIX, XX и XXI съездов КПСС.

Депутат Верховного Совета СССР 2 и 4 созыва, депутат Верховного Совета РСФСР (1938).

Автор книг «На земле Смоленской» (1958), «Солдаты Сталинграда» (1974).

Награды 
 3 ордена Ленина (в том числе 10.03.1958; 11.07.1959)
 орден Красного Знамени (08.02.1943)
 медали

Мемуары 
 П. И. Доронин.И слово — боец// Битва за Сталинград.4-е издание. — Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1973 — С.98-117.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Первые секретари Курского горкома КПСС
Первые секретари Смоленского обкома КПСС
Первые секретари Курского обкома КПСС
Партизаны Великой Отечественной войны
Политработники Великой Отечественной войны
Функционеры ВЛКСМ
Участники Сталинградской битвы
Выпускники Института красной профессуры
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Персоналии:Смоленск
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Члены ЦК КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Мемуаристы СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Первые секретари Курского горкома КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Персоналии:Сталинградский фронт